ima više značenja.

 Treonin-tRNK ligaza, enzim
 Telekomunikacioni relejni servis, servis koji omogućav ljudima koji su gluvi, nemi ili slepi da koriste telefon